Die Superligaen 1991 war die erste Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 16. März 1991 und endete am 19. Juni 1991.

Modus 
Da die Saison 1991/1992 im August 1991 starten sollte und die vorangegangene Saison erst mit dem Kalenderjahr 1990 endete, wurde die 1. Saison der dänischen Superliga im Frühjahr 1991 ausgetragen. In dieser spielten zehn Mannschaften in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander. Die Mannschaft die den zehnten Platz nach Ablauf der Saison belegte musste in die 1. Division absteigen. Die Mannschaft auf dem neunten Platz spielte in 2 Relegationsspielen gegen den Zweiten der 1. Division um die Teilnahme an der dänischen Superliga 1991/92.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

 Ausschlaggebend für die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben (Landesmeister und UEFA-Pokal) 1991/92 waren die Platzierungen aus der Saison 1990.

Kreuztabelle

Relegation 

|}
Silkeborg IF verblieb in der dänischen Superliga.

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1991
Fußballsaison 1991